Příjmení Lauda nosí více osobností:

 Bohuš Lauda (1883–1918) – český sochař, bratr Richarda Laudy
 Bořivoj Lauda (1922–2017) – český malíř, syn Richarda Laudy
 Jan Lauda (1898–1959) – český sochař a pedagog
 Marie Laudová (1869–1931) – česká herečka
 Matěj Lauda († 1461) – správnější podoba jména Matěj Louda z Chlumčan (husita)
 Niki Lauda (1949–2019) – rakouský automobilový závodník, pilot a podnikatel
 Richard Lauda (1873–1929) – český malíř a grafik
 Vladislav Lauda (* 1955) – český fotbalový útočník

jiné významy
 Lauda Air – letecká společnost Nikiho Laudy
 Lauda (vojvodství) – Warmiňsko-mazurské vojvodství v severním Polsku

Podobné názvy 
 Landa
 Laudy – chvály, součást denních modliteb (hodinek) (laudisté – literáci)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení